«Деся́тка» (или «10») — американская романтическая комедия Эдвардса Блейка. В 1979 году стал одним из самых кассовых хитов года.

Сюжет 
Известному и успешному композитору Джорджу Уэбберу (Дадли Мур) уже за сорок, но он так и не нашёл ещё женщину, с которой хотел бы связать свою жизнь. Однажды совершенно случайно он встречает девушку, которую оценивает на 11 баллов по 10-балльной шкале, хотя раньше и 10 никому не ставил. Но она выходит замуж, прямо в тот же день. Джордж не сдается — он отправляется в погоню за мечтой и в роскошном отеле в Мексике все-таки получает то, о чём мечтал. Только оказывается, что это счастье на самом деле давно ждет его дома.

В ролях 
 Джули Эндрюс — Саманта Тэйлор
 Дадли Мур — Джордж Уэббер
 Бо Дерек — Дженни Харли
 Недра Волц — миссис Кисселл
 Роберт Уэббер — Хью
 Брайан Деннехи — Дон
 Ди Уоллес — Мэри Льюис
 Макс Шоуолтер — священник

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Блейк Эдвардс
 Продюсер: Тони Адамс, Блейк Эдвардс
 Сценарист: Блейк Эдвардс
 Композитор: Генри Манчини, Морис Равель
 Оператор: Фрэнк Стенли

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы США 1979 года
Фильмы о Лос-Анджелесе
Романтические кинокомедии США
Кинокомедии 1979 года
Эротические комедии США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Warner Bros.
Фильмы Orion Pictures